Химна Југославије може бити:

 Химна Краљевине Југославије, химна Краљевине СХС (1918-1929), односно Краљевине Југославије (1929-1941)
 Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, химна ФНРЈ (1945-1963), односно СФРЈ (1963-1992)
 Химна Савезне Републике Југославије (1992-2003)

Види још
 Химна Србије и Црне Горе
 Застава Југославије
 Грб Југославије
 Химна СФРЈ